Вальтер Херрманн:
 Херрманн, Вальтер (род. 1979) — аргентинский баскетболист.
 Херрманн, Вальтер — немецкий конькобежец.